Osoby:
 Anthonie van der Heim (1693 – 1746), polityk holenderski z XVIII wieku
 Albert Heim (1849 – 1937), szwajcarski geolog
 Aribert (Ferdinand) Heim (1914 – 1992), austriacki lekarz nazistów
 Burkhard (Christian Ludwig Alexander) Heim (1925 – 2001), niemiecki fizyk teoretyczny
 Christian Heim (ur. 1993), niemiecki skoczek narciarski
 (Karl Theodor) Ferdinand Heim (1895 – 1977), niemiecki oficer Wehrmacht
 François-Joseph Heim (1787 – 1865)
 Jacques Heim (1899 – 1967), francuski projektant mody i kostiumów dla teatru i filmu
 Joseph Heim (zm. 1945), niemiecki as myśliwski z okresu II wojny światowej
 Marie Heim-Vögtlin (1845 – 1916), pierwsza szwajcarska lekarka
 Paul Heim – (1879-1963), niemiecki architekt
 Roger (Jean) Heim (1900 – 1979, francuski mikolog i patolog roślin

Inne:
 Hvarf-Heim – album zespołu Sigur Rós
 Oskar-Helene-Heim – stacja metra w Berlinie
 Oskar-Helene-Heim – dawny szpital w Berlinie
 Dorsum Heim – grzbiet na powierzchni Księżyca
 Heim ins Reich – przesiedlenia Niemców podczas II wojny światowej